Ра́де То́шич (; , Тузла) — югославский футболист.

Двукратный чемпион Югославии в составе «Црвены Звезды».

Карьера

Клубная 
Начал свою профессиональную карьеру в родном городе Тузла в клубе «Слобода», где играл с 1982 по 1988 годы.

В 1988 году перешёл в клуб «Хайдук» из Сплита, из которого в 1990 году перешёл в «Црвену Звезду». С этой командой он побеждает в двух последних чемпионатах Югославии. Также Тошич играл в финале Кубка европейских чемпионов в 1991 году.

В 1992 году он перешёл в испанский клуб «Мерида», а далее в «Кастельон», где в 1995 году закончил свою карьеру.

Достижения

Црвена Звезда 
 Кубок европейских чемпионов: 1990/91
 Чемпион Югославии: 1990/91, 1991/92

Примечания

Ссылки 
 BDFutbol profile
 national-football-teams.com

Футболисты Югославии
Игроки сборной Югославии по футболу
Игроки ФК «Слобода» Тузла
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Мерида»
Игроки ФК «Кастельон»